Skupština bezeichnet:

 Skupština (Versammlung der Volksvertretung), serbische Bezeichnung für eine Versammlung von Volksvertretern
 Nationalversammlung (Serbien), Serbisches Parlament
 Haus der Nationalversammlung, Parlamentsgebäude des Serbischen Parlaments
 Skupština Crne Gore, montenegrinisches Parlament
 Narodna Skupština, Name des jugoslawischen Parlaments (1921–1931) bzw. des jugoslawischen Unterhauses (1931–1941)
 Narodna Skupština, Name des jugoslawischen Oberhauses (1931–1941)